

Geografia 
 Ridder – città nella Regione del Kazakistan Orientale

Persone 
 Desmond Ridder – giocatore statunitense di football americano
 Eric Ridder – navigatore statunitense
 Robert Ridder – imprenditore e funzionario di hockey su ghiaccio statunitense

Pagine correlate 
 De Ridder